

Суха Долина — село, Львівська область, Стрийський район
 Суха Долина — селище, Вінницька область, Крижопільський район

Суха Долина — село, Гродненська область, Гродненський район

Селища:
 Суха Долина — Красноярський край, Ужурський район
 Суха Долина — Ульяновська область, Ульяновський район

Суха Долина — село в окрузі Пряшів Пряшівського краю.

Див. також 
 Суха